KNEW steht für:
 Station Oakland von Bloomberg Radio
 Lakefront Airport (IATA-Code), Flughafen in New Orleans,  Louisiana
 Bahnhof Bonn Neuer Weg (DS100-Code), Bonner Bahnhof an der linken Rheinstrecke

Abkürzung